Los Bermejales puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Bermejales, barrio de la ciudad de Sevilla, en la provincia de Sevilla.
 Los Bermejales, embalse de la provincia de Granada.
 Pantano de los Bermejales, localidad del municipio de Arenas del Rey, en la provincia de Granada.